Лук — искусственная негеральдическая гербовая фигура. 

Эмблема защиты, войны и воинственности, очень распространена в родовых и территориальных гербах. 

Европейские составители  гербов и знатоки геральдики, принимая во внимание благороднейшее классическое прошлое лука, приписывали ему "доблестный досуг и решительный характер", а если в красном поле и серебряной тетивой, то "силу авторитета, руководствующегося разумом и сохранением чистой совести".

Символизм 
Лук — древнейшее метательное оружие, предназначенное для стрельбы у всех народов мира.

В эпоху античности и классицизма — лук, стрела и сердце олицетворяли эмблему любви и являлись атрибутом Амуров и Купидонов, посланцев любви.

Эмблема лука используется в различных смысловых нагрузках и несмотря на свою архаичность, удержалась до наших дней, довольно прочно вошла в современную государственную геральдику ряда африканских и азиатских государств. В современных африканских странах лук и стрела чаще всего являются эмблемой готовности сохранить свою национальную самобытность и независимость и поэтому данная эмблема не может рассматриваться, как вооружение. Именно в этом смысле они помещены в гербы государств: Мали, Руанда, Того, Непал, Иордании.

В польской геральдике известны: герб Лук, Гипоцентавр, Исаевичи.

В русской геральдике применение лука нашлось в территориальных гербах, где он изображён на гербах городов: Ачинск, Вятка и Вятской губернии, городов и областей Сибири, где указывало на лесистость, промысловое охотничье хозяйство и на населённость их дикими народами и племенами.  

В родовых гербах свидетельствует: о древнем роде, либо о восточном происхождении родоначальника, либо о военном происхождении предков гербовладельца. В гербах можно встретить изображение лука с натянутой тетивой выходящей их облака. В русских дворянских родах эмблему использовали: Акинфовы, Алеевы, Аракчеевы, Аристовы, Астаховы, Бакаевы, Барановы, Бартенёвы, Биркины, Богдановы, Борзовы, Венгерские, Венюковы, Вырубовы, Глебовы, Голенищевы, Горихвостовы, Давыдовы, Деменковы, Долгово-Сабуровы, Дурасовы, Жадовские и другие.

Изображение 
В геральдике может использоваться, как главная, сопровождающая или второстепенная фигура. Значение весьма разнообразно и во многом зависит от сопутствующих атрибутов: колчана со стрелами, количества стрел, тетивы и её положения (натянута или нет, отсутствие): 

 Лук с тетивой — такое положение называется "покой".
 Лук с натянутой тетивой — показывает готовность; 
 Лук с натянутой тетивой и стрелой — эмблема готовности к бою;
 Лук без тетивы — эмблема разоружения;

Обычное положение лука в гербе — столбом, с тетивой в правой стороне щита.

Использование

Главная фигура

Сопровождающая фигура

Второстепенная фигура

См. также 

 Стрела в геральдике
 Арбалет в геральдике

Литература 

 Сост. к.и.н. В.В. Похлёбкин. Словарь международной символики и эмблематики. М. Изд. Междун. Отношения. Изд. 3-е. 2001 г. № 126. Лук. ISNB 5-7133-0869-3.
 Сост: Джованни Санти-Мадзини. Геральдика. История, терминология, символы и значения гербов и эмблем. М. Изд: Астрель. Лук. стр. 392. ISBN 978-5-271-10044-4.

Примечания 

Лук (оружие)
Лук в геральдике